Ян Мостарт (; ок. 1475, Харлем — 1555, там же) — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения. Известен в основном картинами на религиозные сюжеты и портретами.

Биография и творчество 
Впервые упоминается в 1498 в связи с женитьбой и покупкой дома в родном городе. В 1519—1529 Мостарт был в Мехелене придворным художником регента Нидерландов — Маргариты Австрийской.

Испытал влияние другого харлемского мастера — Гертгена тот Синт Янса. Автор работ на религиозные сюжеты, портретов, пейзажей. Его «Портрет африканца» (1520—1530, Рийксмузеум) отходит от традиционной трактовки образа, принятого в сюжетах «Поклонения волхвов».

Наиболее знаменит его воображаемый «Пейзаж Вест-Индии» (ок. 1545), в основе которого — записки о путешествии испанского конкистадора Франсиско Васкеса де Коронадо в Нью-Мексико и Аризону (1540—1542). Интерес Мостарта к примитивизму виден и в его картине Первая семья, где Адам и Ева представлены как своего рода первобытные туземцы.

Многие работы Мостарта уничтожил Большой Харлемский пожар (1576).

Картина Мостарта Се человек находилась в церкви Богоматери всех скорбящих на Ордынке, в Москве (ныне — в ГМИИ). Исследователи не исключают, что именно её описывает князь Мышкин в романе Достоевского «Идиот».

Примечания

Литература 
 Федоров Г. А. «Се человек» Яна Мостарта // Этюды о картинах. — М.: Искусство, 1986. — С. 55-85.

Ссылки 

 Работы в музеях мира
  Страница в библиотеке о. Якова Кротова

Художники Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)